Édition 2004 du championnat d'Europe des voitures de tourisme.

Engagés

Calendrier

Championnat

Pilotes

Trophée des indépendants 

Europe des voitures de tourisme 2004
Sport automobile en 2004